

Види још 

 Милано—Санремо

Милано—Санремо
Бициклистички класици